A licença Giftware é uma licença permissiva que permite fazer qualquer coisa com o software sob essa licença. O software é fornecido para os usuários como um dom, e eles são incentivados a fazer uma doação de retorno para a comunidade de desenvolvedores, como a apresentação de um relatório de bug útil ou liberar um programa como software livre.

Softwares sob licença Giftware 
Allegro (versão 4)

Ver também 
Licença zlib

Links externos 
 Descrição da licença Giftware da página da Biblioteca Allegro (em inglês)

 
Distribuição de programas de computador